Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Żenkiewicz – polski elektronik, informatyk
 Józef Żenkiewicz – polski inżynier
 Maria Żenkiewicz – litewska działaczka polonijna i nauczycielka
 Marian Żenkiewicz – polski inżynier i polityk